Dukla – miasto w Polsce
 Dukla – gmina w Polsce
 dukla – rodzaj wyrobiska

Sport 
 ASC Dukla – czeski organ odpowiedzialny za przygotowanie sportowców–żołnierzy Czeskich Sił Zbrojnych
 TJ Dukla Praga – czeski klub sportowy
 Dukla Praga – czeski klub piłkarski
 FK Dukla Praga – czeski klub piłkarski
 HC Dukla Jihlava – czeski klub hokejowy
 Dukla Liberec – czeski klub siatkarski
 FK Dukla Bańska Bystrzyca – były słowacki klub piłkarski
 HK Dukla Trenczyn – słowacki klub hokejowy

Państwo 
 Księstwo Dukli – państwo plemienne na terenie dzisiejszej Czarnogóry

Zobacz też 
 Dekanat Dukla
 Operacja dukielsko-preszowska
 Przełęcz Dukielska